

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Robert Hurley, (1988- ), nageur australien ;
 Robert Hurley, traducteur du français vers l'anglais